Ел Абра има више значења:

 Ел Абра (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Абра, Сан Фелипе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Абра (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Абра (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абра, Охо де Агва (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абра (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абра (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Абра (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Абра (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику